Boyd Devereaux – ex hockeista su ghiaccio canadese
 John Devereaux – ex cestista statunitense
 Minnie Devereaux – attrice statunitense
 Tricia Devereaux – attrice pornografica statunitense